Osiedle Kolejowe – osiedle Krakowa wchodzące w skład Dzielnicy VIII Dębniki, niestanowiące jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy.

Zobacz też 
 Osiedle Kolejowe (Bieżanów-Prokocim)

Dzielnica VIII Dębniki